Coronellaria — рід грибів родини Dermateaceae. Назва вперше опублікована 1870 року.

Класифікація 
До роду Coronellaria відносять 13 видів:

Примітки

Джерела 
 Karsten, P.A. 1870. Symbolae ad mycologiam Fennicam. I. Notiser ur Sällskapets pro Fauna et Flora Fennica Förhandlingar. 11:211-268 - P.248

Роди грибів
1870 у науці